Bünzen heißen folgende geographischen Objekte:
Bünzen AG, Gemeinde im Kanton Aargau, Schweiz
ein Ortsteil der Gemeinde Aukrug im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein